Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Высшей лиге чемпионате СССР 1991 года минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

ЦСКА (Москва)

Спартак (Москва)

Торпедо (Москва)

Черноморец (Одесса)

Динамо (Киев)

Динамо (Москва)

Арарат (Ереван)

Динамо (Минск)

Днепр (Днепропетровск)

Памир (Душанбе)

Спартак (Владикавказ)

Шахтёр (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Пахтакор (Ташкент)

Металлист (Харьков)

Локомотив (Москва)

Ссылки 
 Чемпионат СССР 1991. Высшая лига
 1991 год. Таблицы. Календари. Составы команд
 Чемпионат СССР по футболу. Высшая лига. 1991

Чемпионат СССР по футболу 1991
Списки футболистов СССР